Hutton (cráter), Luna
 Hutton (cráter marciano), Marte
 Hutton (Escocia)
 Hutton (Maryland), Estados Unidos

Inglaterra 
 Hutton (Cumbria)
 Hutton (Essex)
 Hutton (Lancashire)
 Hutton (Somerset)
 Hutton (Yorkshire del Este)

Personas 
 Charles Hutton, matemático británico;
 James Hutton, geólogo escocés del siglo XVIII;
 Frederick Wollaston Hutton, naturalista inglés;
 John Hutton Balfour, médico y botánico británico;
 Lauren Hutton, modelo y actriz estadounidense;
 Timothy Hutton, actor estadounidense.